Die Saison 2022/23 der Volleyball-Bundesliga der Frauen begann am 29. Oktober 2022. Titelverteidiger ist Allianz MTV Stuttgart.

Mannschaften 
In dieser Saison spielen folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:

 Ladies in Black Aachen
 Dresdner SC
 Schwarz-Weiss Erfurt
 USC Münster
 VC Neuwied 77
 SC Potsdam
 SSC Palmberg Schwerin
 NawaRo Straubing
 Allianz MTV Stuttgart
 VfB Suhl Lotto Thüringen
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Aufsteiger aus der 2. Bundesliga gab es keine. Der Spielbetrieb von NawaRo Straubing für diese Saison wurde wegen eines Insolvenzantrags Ende Januar 2023 eingestellt, die bisher ausgetragenen Spiele von NawaRo Straubing wurden annulliert.

Hauptrunde 
Die Frauen-Bundesliga setzt sich in der Saison 2022/23 aus zwölf Mannschaften zusammen, die zunächst in Hin- und Rückrunde gegeneinander antreten.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten acht Plätze qualifizieren sich für die Playoffs. Bis auf das Finale (Best-of-Five-Modus) werden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt.

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga

2022 23
Volleyballsaison 2022/23